Jane Seymour puede referirse a:

 Juana Seymour (; -1537), tercera esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra.
 Jane Seymour (-1561), aristócrata y escritora inglesa del ; sobrina de la anterior.
 Jane Seymour (1951-), actriz británica.